Seeds of Jealousy – film del 1914 diretto da Arthur Ellery
 Seeds of Jealousy – film del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Seeds of Jealousy – film del 1916 diretto da Frank Montgomery